Dans la mythologie grecque, ce nom est porté notamment par :
 Hippodamie fille d'Œnomaos, épouse de Pélops ;
 Hippodamie fille d'Atrax ou Boutès, épouse de Pirithoos;
 Hippodamie fille d'Anchise
 Hippodamie, femme d'Autonoos et mère d'Acanthis ;
 Hippodamie, captive d'Achille, plus connue sous le nom de « Briséis ».
 En astronomie, (692) Hippodamie est un astéroïde.